Алексей Михайлович Фоминых (род. 22 октября 1984 года, Йошкар-Ола, СССР) — инженер-конструктор, программист, главный конструктор группы производственных компаний "Метаскан", учёный изобретатель. 

Доцент кафедры Радиотехнических и медикобиологических систем Радиотехнического факультета ФГБОУ ВО Поволжского Государственного Технологического Университета «Волгатех». Основатель научного направления аналитической металлодетекции неразрушающего контроля.

Разработчик и производственник радиоэлектроники и программных приложений, основатель группы российских производственных компаний, осуществляющих производство и продажу, разработанного им, оборудования и программного обеспечения в областях неразрушающего контроля, аналитики материалов, медицинских систем,  и обеспечения безопасности граждан.

Автор более 48 научных статей на международных конференциях, автор более 20 патентов на техническую и научную новизну разработанных устройств, автор более 6 свидетельств о регистрации программного обеспечения для ЭВМ. Имеет более 63 внедрений разработанных электронных и механических устройств в серийное производство.

Член кадрового резерва правительства РФ «Профессиональная команда страны», член российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике, региональный эксперт Агентства Стратегических Инициатив (АСИ-Поволжье), член МРО «Деловая Россия-Москва», член региональной общественной организации «Союз экспертов» республики Татарстан, член Торгово-Промышленной Палаты РФ. 

Дополнительная экономическая квалификация: Менеджер малого предприятия.

Лауреат государственной именной стипендии президента РФ Путина В. В. стипендии молодым ученым, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики.

Выполнил более 370 государственных контрактов на разработку и поставку досмотрового оборудования.

Награжден медалью ДОСААФ. Награжден почетным знаком «Отличник качества», лауреат конкурса «100 лучших товаров России».

Победитель программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК») 2012 года.

Образование 
Алексей Михайлович родился 22 октября 1984 года в Йошкар-Оле. В 1999 году успешно закончил школу искусств П. И. Чайковского по классу фортепиано. В 2001 году успешно окончил лицей № 11. До 2001 года занимался в радиотехническом клубе ДТДиМ «Электроник». 

В течении школьной учебы занимался в спортивных секциях и принимал участие в первенствах по фехтованию, греко-римской борьбе, Тэкендо.

В 2001 году разработал и собрал один из первых резонансных металлоискателей и представил его на конкурсе, занял первое место в «10м Городском конкурсе технических проектов учащихся» (30.03.2001).

Поступил в Марийский Государственный Технический Университет на Радиотехнический факультет. Выполнял обязанности старосты, отличник учебы. В 2006 году получил диплом инженера конструктора, с отличием, о высшем образовании Марийского государственного технического университета.

Также с 2004 года по 2006 год обучался в Марийском Государственном Техническом Университете, на Экономическом факультете, направление экономика и финансы, специальность менеджер малого предприятия. Защитил диплом.

В период с 2012 года по 2015 год обучался в аспирантуре ФГБОУ ВО «Поволжский Государственный Технологический Университет», Механико-машиностроительный факультет,  направление транспортно-технологических машин, написал диссертацию по теме «Разработка метода инерционного исследования энергетической эффективности подшипниковых узлов трения скольжения силовых установок и машин лесного комплекса», окончил аспирантуру, сдал кандидатский минимум.

За время учебы вёл активную научную деятельность и был отмечен именной стипендией Поволжского Государственного Технологического Университета.

В 2012 году стал лауреатом конкурса стипендии президента Российской Федерации для аспирантов и молодых ученых, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 года «Об учреждении стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики».

Семья 
Мать Алексея Михайловича, Фоминых Ирина Алексеевна — инженер строитель, доцент кафедры Начертательной геометрии и графики ФГБОУ ВПО «Поволжский Государственный Технологический Университет».

Отец, Фоминых Михаил Иванович — инженер, педагог дополнительного образования высшей категории, лауреат государственной премии «Сердце отдаю детям», руководитель сектора научно методической работы кружков технического творчества Дома творчества детей и молодежи города Йошкар-Ола, руководитель радиотехнического клуба «Электроник».

Общественная деятельность 
Во время учебы в университете выполнял обязанности старосты, отличник учебы. Возглавлял комиссию студенческого совета по направлению научно-исследовательской работы студентов на радиотехническом факультете.

В 2003 году организовал и провел экскурсию по предприятию ЗАО «Ариада» города Волжск для студентов специальности ИМБП. Организовал проведение экскурсионного цикла по заводу ОАО «Биомашприбор» в декабре 2004 года. 

Принимал участие в спортивных соревнованиях по троеборью среди студентов, в 2004 году занял пятое место. 

В 2003 году сформировал студенческий радиотехнический клуб, в котором проводил практические занятия по радиоэлектронике и микропроцессорной технике для студентов.

Успешно организовал проведение секции научно-технического творчества III Открытого фестиваля науки и искусства «Мир моих увлечений — путь в будущее!», посвящённого 60-летию победы в ВОВ, при ДТДиМ город Йошкар-Ола, февраль-май 2005 года.

Премиант факультета и МарГТУ за общественную деятельность и развитие самоуправления. Именной стипендиат стипендии МарГТУ. 

С 2011 года и по настоящее время Фоминых А. М. в результате конкурсного отбора включен в состав кадрового резерва правительства РФ «Кадрового резерва — Профессиональной команды страны». 

С 2020 года был избран официальным региональным экспертом федерального Агентства Стратегических Инициатив по направлению развития инновационных производств в регионе Поволжье.

С 2020 года член МРО «Деловая Россия-Москва».

С 2022 года член региональной общественной организации «Союз экспертов» республики Татарстан.

С 2022 года член Торгово-Промышленной Палаты РФ.

Профессиональная деятельность 
С 2002 по 2009 годы Алексей Михайлович работал на предприятии производства хроматографов в должности инженера разработчика, занимался разработкой и внедрением в серийное производство электронных систем и приборов.

Разработал прибор аналитики порохов и нитроцеллюлозы «Гейзер». 

Разработал интегрированную инновационную систему цифрового регулятора давления и расхода газа для управления потоком газа носителя пробы в хроматографе.

Разработал и внедрил в серийное производство автономную систему управления нанесением наноплёнок и наноструктур в вакуумной камере. Также были разработаны приборы генератор хроматограмм и прецизионный мобильный аспиратор.

С 2003 по 2004 годы работал в должности программиста на кафедре радиотехнического факультета МарГТУ.

С 2009 по 2010 годы работал на предприятии по производству систем автоматического управления для нефтяной промышленности, в должности ведущего инженера. Занимался разработкой и внедрением в серийное производство оборудования для удаленного контроля состояния нефтедобывающей вышки штангового типа и приборов контроля уровня нефти в скважине используя затрубное пространство, также разработкой штангового динамографа.

С 2011 года и по настоящее время Фоминых Алексей Михайлович в результате конкурсного отбора включен в состав кадрового резерва правительства РФ «Кадрового резерва- Профессиональной команды страны».

В 2018 году стал научным сотрудником на кафедре радиотехнических и медико-биологических систем радиотехнического факультета ФГБОУ ВПО «Поволжский Государственный Технологический Университет». Руководил выполнением гранта по разработке инновационного продукта. 

С  конца 2019 года читает курсы лекций в должности доцента кафедры Радиотехнических и медико-биологических систем, радиотехнического факультета, Поволжского Государственного Технологического Университета.

С 2020 года Алексей Михайлович является генеральным конструктором ООО «Метаскан». В сентябре 2022 года Фоминых А. М. и его предприятие ООО «Метаскан» включены в союз «Торгово-промышленной палаты РТ» и в Торгово-промышленную палату РФ. 

Алексей Михайлович постоянно принимает участие в различных выставках и конкурсах, таких как Digital Week в Казань Expo, Moscow Dive Show Казань, «Российский промышленник» и другие, ведет активную научную деятельность. 

В ноябре 2022 года стал победителем конкурса «Лидер высоких технологий» международного форума выставки «Российский промышленник». Награжден Дипломом за значительный вклад в производство продукции военного назначения, внедрение технологий и инновационных решений в укрепление обороноспособности страны.

За победу в конкурсе в декабре 2022 года «100 лучших товаров России» и конкурсе «100 лучших товаров и услуг РТ» Фоминых А. М. награжден дипломами, грамотами и почетным знаком «Отличник качества».

Разработкой электронных устройств и аппаратно-программных комплексов Алексей Михайлович занимается с 2001 года.

С 2009 года начал разработки и серийное производство цифровых металлоискателей грунтовых для коммунальных служб и организаций поиска скрытых металлических предметов. Разработал и внедрил в производство более 42 моделей металлоискателей.

В 2014 году разработал и организовал производство инновационных арочных металлоискателей ARENA с самым низким энергопотреблением 1,5Вт и самым низким электромагнитным излучением 100мкВт, приборы поставляются в школы и детские сады и другие муниципальные учреждения и места массового посещения где требуется контроль запрещенных к проносу металлических предметов в антитеррористических целях.

В 2019 году разработал и запустил серийное производство тактических металлоискателей для поиска взрывоопасных предметов.

В 2022 году доработал тактический металлоискатель Alfamarine по требованиям саперов.

Разработанные Алексеем Михайловичем металлоискатели поставляются коммунальным службам, предприятиям трубного транспорта нефти и газа, саперам и отрядам по очистке территорий, строительным организациям и в агропромышленный комплекс.

Научная деятельность 
В 2006 году защитил дипломный проект «Монитор состояния сердечно сосудистой системы человека с функцией обратной связи», представил разработанную и изготовленную им рабочую модель устройства.

В 2008 году разработал аппаратно-программный комплекс осуществляющий бесконтактное измерение механической мощности двигателей вращательного действия путем индуктивного вихретокового анализа вращающихся масс. Собрал 8 модификаций прибора, по одному для каждого типа двигателя или передачи. Зарегистрировал патент на изобретение.

В 2011 году получил бронзовую медаль за представленную рабочую модель проекта «Аппаратно-программный комплекс инерционного исследования энергетической эффективности двигателей вращательного действия» на российском форуме «Российским инновациям — российский капитал».

В 2012 году стал лауреатом грантового конкурса фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере «УМНИК».

В 2013 году осуществил внедрение разработанной системы бесконтактного определения мощности пневматических двигателей в систему испытаний отдела технического контроля производимой продукции международного предприятия ЗАО «Ингерсолл-Рэнд СиАйЭс».

В 2014 осуществил внедрение новой методологии измерения механической мощности на IV Международной научно практической конференции.

В 2015 году разработал и собрал рабочую модель спутникового ионного двигателя поддержания высоты орбиты. Разработки проводил в рамках научного конкурса Сколково.

В 2016 году разработал и внедрил в производство озонатор, ионизатор очиститель воздуха, ионно-движущего действия. Прибор выпускался с 2016 по 2019 годы.

Является автором более 48 научных статей на международных конференциях.

Разработал, внедрил в производство и запатентовал более 20 новых технических решений.

Патенты: 2419774, 2760826, 2772406, 2779537, 212165, 211051, 128899, 128448, 129078, 129079, 129860, 129375, 133044, 133552, 133553, 133554, 133555, 133556, 133843, 133844.

Примечания 

Инженеры
Учёные по алфавиту
Политики Татарстана
Родившиеся в Йошкар-Оле